Il singolare del torneo di tennis Shanghai Open 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andrej Ol'chovskij che ha battuto in finale 7–6 (7–5), 6–2 Mark Knowles.

Teste di serie

  Jeff Tarango (quarti di finale)
  Tim Henman (semifinali)
  Oleg Ogorodov (secondo turno)
  Michael Tebbutt (semifinali)

 Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Andrej Ol'chovskij (campione)
 Steve Campbell (primo turno)
 Tommy Ho (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Shanghai Open 1996
ATP Tour 1996